Skæbnens veje kan henvise til:

 Skæbnens Veje (film af Einar Zangenberg) – stumfilm fra 1913 instrueret af Einar Zangenberg
 Skæbnens Veje (film af Holger-Madsen) – stumfilm fra 1913 instrueret af Holger-Madsen
 Skæbnens veje (film) – dansk kortfilm fra 1993 instrueret af Mette Hansen